

Patronyme 

 Bernardo Mota (né en 1971), un joueur de tennis portugais ;
 Carlos de la Mota (1924 – 2011), un peintre et sculpteur argentin ;
 Cristian Mota (né en 1996), un coureur cycliste espagnol ;
 Emmanuel Demarcy-Mota
 Fabiele Mota (né en 1978), un coureur cycliste brésilien ;
 Guilherme Mota (né en 2000), un coureur cycliste portugais ;
 Guillermo Mota (né en 1973), un joueur de baseball dominicain ;
 Joaquim Magalhães Mota (1935 – 2007), un homme politique et avocat portugais ;
 
 Josefina Vázquez Mota (née en 1961), une femme d'affaires et femme politique mexicaine ;
 Manny Mota (né en 1938), un joueur de baseball dominicain ;
 Omahyra Mota (née en 1984), une actrice et mannequin dominicaine ;
 Rosa Mota (née en 1958), une athlète portugaise ;
 Salvador Mota (1922 – 1986), un joueur de football mexicain ;
 Teresa Mota (1940-2022), actrice portugaise ;
 Valdemar Mota (1906 – 1966), un joueur de football portugais ;
 Walquir Mota (né en 1967), un joueur de football franco-brésilien.

Toponyme 

 Mota, une ville d’Éthiopie ;
 Mota, une subdivision de l'ancienne province du Godjam en Éthiopie ;
 Mota, une île du Vanuatu.

Autre 
 le mota, la langue parlée par les habitants de l'île éponyme.
 Mota, une chanson du groupe de punk rock américain The Offspring.
 MOTA S.A.: entreprise française de conception et fabrication de systèmes de refroidissement.
 Mota, en espagnol, communément utilisé pour nommer la Marijuana.

Notes et références 

Patronyme portugais
Surnom